La coupe de France de handball masculin 2014-2015 est la  de la compétition. Il s'agit d'une épreuve à élimination directe mettant aux prises des clubs de handball amateur et professionnel affiliés à la Fédération française de handball. Depuis 2010, les finales (départementales, régionales et nationales) se déroulent dans la même journée au palais omnisports de Paris-Bercy, mais celui-ci étant en travaux jusqu'en octobre 2015, elles se sont jouées au Stade Pierre-de-Coubertin dans le  de Paris.

Le Paris Saint-Germain HB conserve le titre acquis un an plus tôt grâce à sa victoire 32 à 26 face au HBC Nantes

Déroulement de la compétition 
La compétition est répartie sur huit tours plus une finale où les clubs amateurs rentrent les premiers, rejoints par les clubs professionnels de deuxième division, puis de première :
  : Entrée des clubs de N3, N2, N1. Tirage par secteur géographique.
  : Tirage par secteur géographique sans protection.
  : Tirage par secteur géographique sans protection.
  : Entrée des clubs de D2. Tirage par secteur géographique sans protection.
  : Entrée des clubs de D1 et tirage par secteur géographique avec protection des clubs de D1.
 Tableau final à partir des 1/ : Tirage intégral.

Résultats détaillés





Seizièmes de finale 
Une seule surprise lors de ces seizièmes de finale avec la victoire de ES Besançon (PRO D2) face au Tremblay-en-France HB (D1) sur le score de 29 à 27. Les autres scores sont conformes à la hiérarchie :

Tableau final

Finale 

 dont un pour l'entraineur Nantais Thierry Anti

Vainqueur

Galerie

Voir aussi 
 Championnat de France de D1 2014-2015
 Coupe de la Ligue 2014-2015
 Trophée des champions 2014-2015

Liens externes 
 Résultats des matchs de la coupe de France

Références 

2015
Handball M
Saison 2014-2015 de handball en France